Daily Mirror — щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії, заснований 1903 року.
 The Daily Mirror — газета, заснована 1941 року в Сіднеї, Австралія. Випускалася до 1990 року.